Fleutiaux ist der Familienname folgender Personen:

 Edmond Fleutiaux (1858–1951), französischer Koleopterologe
 Pierrette Fleutiaux (1941–2019), französische Schriftstellerin